

Піраллахи — острів у Каспійському морі, у складі Апшеронського архіпелагу
 Піраллахи — селище на острові Піраллахи, у складі Піралласького району міста Баку